Noebe ist der Familienname von:
 Carl Noebe (1800–1866), deutscher Organist und Orgelbauer
 Louis Noebe (1843–1931), deutscher Cellist und Geigenbauer